Nidalia är ett släkte av koralldjur. Nidalia ingår i familjen Nidaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Nidalia